Osoby o nazwisku Kazimierski:
 Edward Kazimierski (ur. 1931) – działacz sportowy.
 Leon Kazimierski (1909–1940) – polski bokser.
 Roman Kazimierski (1957–2004) – polski samorządowiec.